Дуэньяс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 124,35 км². Население — 2922 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

История 
Город основан в 875 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии